Plaats in Indonesië
Alue Rambot (Darul Makmur), een plaats in het regentschap Nagan Raya van de provincie Atjeh
Alue Rambot (Jeumpa), een plaats in het regentschap Aceh Barat Daya van de provincie Atjeh
Alue Rambot (Lembah Sabil), een plaats in het regentschap Aceh Barat Daya van de provincie Atjeh